Operazione Avalanche – nome in codice dello Sbarco a Salerno, operazione militare della seconda guerra mondiale
 Operazione Avalanche – film del 2016 diretto da Matt Johnson

Pagine correlate
Operazione Valanga